Superfighter steht für:
 ein Motorradmodell der Marke MZ, siehe MZ 1000
 Der Superfighter, Martial-Arts-Komödie von 1983 mit Jackie Chan
 Superfighter 2, Martial-Arts- und Actionfilm von 1980 mit Jackie Chan
 Jackie Chan – Superfighter III, Martial-Arts-Film von 1979 mit Jackie Chan, siehe Zwei Schlitzohren in der Knochenmühle